W Polsce
 Lubiń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Lubiń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Krzywiń
 Lubiń – dawna gmina wiejska z siedzibą w Lubiniu
 Lubiń – gromada

 Zobacz też
 Lubin, Lubań, Luboń